«Областная гимназия им. Е. М. Примакова» — автономная некоммерческая общеобразовательная организация (Одинцовский городской округ, Московская область). Гимназия открыта в 2017 году. Учебное заведение носит имя Евгения Максимовича Примакова. Директор гимназии Майя Отариевна Майсурадзе.

Гимназия включает дошкольное и школьное отделения (1-11-й классы), Международный бакалавриат IB DP, «Цифровую гимназию», региональный Образовательный центр «Взлёт», отделение дополнительного образования и ассоциацию выпускников.

Обучение ведётся в билингвальной среде в режиме школы полного дня. Предметы на английском языке преподают как учителя из России, так и педагоги-носители языка из Великобритании, Канады, ЮАР, Австралии. 

Образовательная и воспитательная модель гимназии опирается на традиционные стандарты, принятые в российской школьной образовательной системе: особое внимание уделяется ориентации на фундаментальность и гражданскую идентичность учеников. В то же время гимназия активно использует персонифицированный подход и адаптированную к условиям российской школы House System (Систему Домов).

Визитной карточкой гимназии также является проект «100 вопросов лидеру» .

По итогам 2020/2021 учебного года завоевала звание абсолютного лидера образования Подмосковья. Гимназия вошла в ТОП-10 лучших школ России в сфере «Социальные и гуманитарные направления» и в ТОП-20 сильнейших учебных заведений страны в сфере «Экономика и управление».

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Областной гимназии имени Е. М. Примакова»
 Региональный Образовательный центр «Взлёт»

Образование в Московской области
Гимназии России